131-я стрелковая Ропшинская Краснознамённая дивизия (131-я сд) — воинское соединение РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

История формирования 
131-я стрелковая дивизия сформирована в период с 5 по 19 сентября 1939 года в городе Нежин УССР на базе Нежинского запасного полка.

131-я стрелковая дивизия (2-го формирования) сформирована в период с декабря 1941 года по февраль 1942 года, в городе Киров из выведенных на переформирование частей 131-й стрелковой дивизии (1-го формирования).

В 1942 году было приказано перебросить дивизию под Ленинград, находившийся в кольце блокады. Погрузили всех в железнодорожные составы и отправили до станции Череповец. Загнали вагоны на запасной путь. Неделю простояли там, ожидая дальнейшего продвижения. Вскоре был получен новый приказ (директива Ставки ВГК № 994112 от 12 июля 1942 г., ЦАМО, ф. 48-А, on. 1640, д. 180, л. 6. Подлинник.): 131-ю стрелковую дивизию, находящуюся в составе 1-й резервной армии, отправить под Сталинград.

Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: 12 июля 1942 года — 29 сентября 1942 года, 20 января 1943 года — 09 мая 1945 года.

С 28 июля дивизия вела бои в составе 1-й танковой армии (в составе 482 стрелкового полка) на правом берегу реки Дон, остальными частями 131-й дивизии удерживала переправу в районе Калача-на-Дону и обеспечивала связь со Сталинградом и штабом армии, в связи с опасностью перехода танковых немецких дивизий через Голубинскую, по приказу командования, дивизия передвинута в район хутора Камыши, прикрывая подход частей 62-й армии. 6 августа 1942 года она была включена в состав 62-й армии. 9 августа её части вынуждены были отойти на левый берег Дона, где заняли оборону в районе хутора Камыши. Затем части дивизии под командованием полковника Песочина М. А. вели тяжёлые бои в окружении и полуокружении, с 15 сентября сражались непосредственно на улицах Сталинграда. 22 сентября 1942 года дивизия была выведена в резерв Юго-Восточного фронта, затем 29 сентября — в резерв Ставки ВГК.

Дивизия приняла участие в Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции и Красносельско-Ропшинской операции, целью которой являлся разгром 18-й немецкой армии и полная деблокада Ленинграда.

На основании Директивы Генштаба ВС СССР № орг/1/107 от 6 мая 1946 года и директивы ВС Ленинградского Военного Округа № 1/13700 от 8 мая 1946 года 131-я стрелковая Ропшинская Краснознамённая дивизия была расформирована. Сержантский и рядовой состав были переданы для прохождения службы в 1-ю пулемётно-артиллерийскую бригаду 79-го укреплённого района, офицерский состав убыл в другие воинские части.

Подчинение

Состав 
 482-й стрелковый полк, «Нарвский» (от 09.08.1944)
 593-й стрелковый полк, «Нарвский»(от 09.08.1944)
 743-й стрелковый полк, «Нарвский»(от 09.08.1944)
 409-й артиллерийский полк, «Нарвский»(от 09.08.1944)
 182-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 437-й пулемётный батальон (с 23.07.42 по 10.05.43)
 492-я разведывательная рота
 218-й сапёрный батальон
 154-й отдельный батальон связи (450-я отдельная рота связи)
 225-й медико-санитарный батальон
 96-я отдельная рота химзащиты
 76-я автотранспортная рота
 407-й полевая хлебопекарня
 869-й дивизионный ветеринарный лазарет
 546-й миномётный дивизион
 1713-я полевая почтовая станция
 1052-я полевая касса Госбанка

Командование дивизии

Командиры 
 Комаров, Фёдор Иванович (25.12.1941 — 28.03.1942), полковник
 Джахуа, Кирилл Кочоевич (15.04.1942 — 26.07.1942), полковник
 Песочин, Михаил Александрович(26.07.1942 — 18.11.1943), полковник
  Романенко, Пётр Логвинович (18.11.1943 — 09.05.1945), полковник

Заместители командира дивизии по строевой части 
 Калмыков Василий Иванович (25.11.1942 —), полковник

Военные комиссары (с 09.10.1942 заместители командира по политчасти) 
 Кузьмин Андрей Петрович (01.03.1944 —), гвардии подполковник

Начальники штаба дивизии 
 Жигарев Яков Савельевич (13.03.1943 —), полковник

Награды и наименования

Отличившиеся воины дивизии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы